Ахме́дов — прізвище, розповсюджене серед тюркських народів. Походить від чоловічого імені Ахме́д.

Відомі носії:
 
 Ахмедов Бахтіяр Шахабутдінович (1987) — російський борець вільного стилю.
 Ахмедов Владислав Раджабович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ахмедов Гаджі Ахмедогли (1993) — азербайджанський футболіст.
 Ахмедов Михайло Володимирович (1925—1989) — Герой Радянського Союзу.
 Ахмедов Оділ Алімжанович (1987) — узбецький футболіст.
 Тофік Ахмедов (1978) — азербайджанський боксер, призер чемпіонату світу серед аматорів.